— 102-й император Японии, синтоистское божество. Годы правления: 7 сентября 1428 — 21 августа 1464.

Биография 
Император Го-Ханадзоно родился 10 июля 1419 года. Он был первенцем принца Садафусы, внука Императора Суко. Матерью мальчика была фрейлина Нивата Юкико, дочь временного старшего советника Ниваты Цунэари. Новорождённому дали имя Хикохито.

В 1428 году, в связи со смертью императора Сёко, который не имел сыновей, линия императора Го-Когона прервалась. Поэтому согласно воле покойного отца, дайдзё тэнно Го-Комацу, наследником выбрали первенца принца Садафусы. В том же году дайдзё тэнно усыновил юношу и передал ему монарший престол, а в следующем году организовал церемонию интронизации. Благодаря этому японский трон вернулся к главной мужской линии ветки Дзимёин императорского рода.

В первые годы правления императора Го-Ханадзоно реальная власть в императорском дворе принадлежала дайдзё тэнно Го-Комацу. Однако после смерти последнего в 1433 году, молодой монарх приступил к единоличному управлению страной. Его эпоха пришлась на период движения провинций против налоговых поборов, борьбы региона Канто за независимость от сёгуната Муромати в 1438 году и убийство сёгуна Асикаги Ёсинори в 1441 году.

В 1464 году император Го-Ханадзоно передал своему сыну Фусахито монарший престол, а сам принял титул дайдзё тэнно. В 1467 году, с началом войны годов Онин, переросшей в общенациональную гражданскую войну, он постригся в монахи под именем .

18 января 1471 года император Го-Ханадзоно умер в 52-летнем возрасте. Его похоронили в  на севере Киото.

Генеалогия

Примечания

Литература 
  『新編　日本史辞典』 (Новое издание. Словарь истории Японии) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69))